Шемахинский район () — административная единица в центральном Азербайджане. Административный центр — город Шемахы.

История 
Шемахинский район — центр древнего Ширвана, — бывшего государства Ширваншахов — исторической области на территории современного Азербайджана. Он расположен на юго-восточных предгорьях Большого Кавказа.

В 1846 году после вхождения территорий современного Азербайджана в состав России была образована Шемахинская губерния и Шемахинский уезд. 2 декабря 1859 года Шамахи была разрушена в результате землетрясения, центр губернии перенесен в Баку, а губерния стала называться Бакинской. После Октябрьской революции в 1930 году на территории бывшего Шемахинского уезда был образован Шемахинский район. 24 января 1939 года 1 сельсовет Шемахинского района был передан в Кази-Магомедский район. 8 октября 1943 года 3 сельсовета Шемахинского района были переданы в новый Ахсуинский район, а 13 сельсоветов — в новый Маразинский район. 4 декабря 1959 года к Шемахинскому району был присоединён Маразинский район (восстановлен в 1990 году под названием Гобустанский район).

География 
Климат района — умеренно-теплый. Ландшафт изменчив, — степи сменяют предгорные луга, леса. Почва района плодородная, богатые флора и фауна. На территории района более 50 видов лекарственных растений.

Экономика 
Шемахинский район — крупнейший центр азербайджанского виноградарства. В горных селах ткут знаменитые ковры.

В последние годы данный регион стал популярным местом отдыха туристов. Предпочитающие пешие походы, совершают отсюда экскурсии в города Губа и Исмаиллы. Экотуристы стремятся посетить Джангинский лес, в котором растут дикая яблоня, груша, алыча, а на его окраине, рядом с ущельем, бьют сернистые источники.

Фестиваль винограда и вина 
30 августа 2019 года в селе Мейсари Шамахинского района стартовал первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина, который был организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и длился 2 дня. На протяжении фестиваля проводились дегустации  местных сортов вин.

Достопримечательности 
В районе значительное количество исторических памятников, таких как, мечеть Джума (VIII—XIX вв.), мавзолей Пир-Мардакян (XII—XIII в.), мавзолей кладбища Шахандан (XVII в.), комплекс из 7 мавзолеев Едди Гюмбез (XVIII в.), развалины легендарной крепости Кале-и Бугурт (XII—XVI вв.), крепость Гюлистан (VIII—XV вв.), комплекс из 8 мавзолеев в селе Калахана (XVII в.).

На правом берегу реки Пирсаат расположился поселок Чухурюрт, населённый молоканами — выходцами из России. В местечке Гырх Булаг («сорок родников») — бьёт множество источников с ключевой водой. Возле села Мелхем расположена знаменитая пещера, известная своими целительными свойствами. Рядом с поселком Пиргулу расположена Шемахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Насреддина Туси. Первый из самых крупных телескопов бывшего СССР был установлен именно здесь.

На территории района расположен Пиргулинский заповедник. Он образован в 1968 году и состоит из трех участков площадью 1521 га, из которых 1362 га занимают леса на высоте 8000-2000 м над уровнем моря. Флора заповедника насчитывает 45 редких и эндемических видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Политическое устройство 
Главой Шемахинского района является Глава исполнительной власти.

Главы исполнительной власти:
 Алиев, Акиф Бахыш оглы — до 26 марта 2004
 Мамедов Натиг Насир оглу — с 26 марта 2004 по 6 июля 2006
 Исмайлов, Назим Мехди оглы — с 7 июля 2006

Административное устройство 
В районе действует один городской (Шемахы), три поселочных (Шахрияр, Матраса и Сабир) и 46 сельских муниципалитетов. В районных муниципалитетах действует 372 членов. Большая часть муниципалитетов за последнее время принимают активное участие в решении социально-экономических проблем на местах.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan

 
Появились в 1930 году в Азербайджане